La Mère est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature

Théâtre 
 La Mère, pièce de théâtre allemande de Bertolt Brecht publiée en 1931.
 La Mère, pièce de théâtre française de Florian Zeller publiée en 2010.

Roman 
 La Mère, roman russe de Maxime Gorki publié en 1907 ;
 La Mère, roman américain de Pearl Buck publié en 1933.

Cinéma 
 La Mère, film soviétique de Vsevolod Poudovkine sorti en 1926 ;
 La Mère, film japonais de Mikio Naruse sorti en 1952 ;
 La Mère, film soviétique de Marc Donskoï sorti en 1955 ;
 La Mère, film soviétique de Gleb Panfilov sorti en 1990 ;
 La Mère, un court-métrage de Caroline Bottaro sorti en 1995.

Toponymie 
 La Mère, une rivière de France, située dans le département de la Vendée ;
 La Mère, un îlet de Guyane.
 Rivière des Mères, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent traversant Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Vallier, dans la MRC de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 Mère de vinaigre, bio-film produit par une colonie de bactéries lors d'une fermentation acétique destinée à produire un vinaigre
 Une mère, page d'homonymie.